Parti des forces nouvelles peut désigner plusieurs partis politiques :
 Parti des forces nouvelles, parti français d'extrême droite actif de 1974 à 1986 ;
 Forces nouvelles, parti belge d'extrême droite actif au cours des années 1970 et 1980 ;
 Parti des forces nouvelles, parti belge d'extrême droite actif de 1983 à 1991.